Дуб двуцве́тный () — дерево семейства Буковые (Fagaceae).

В английском языке дуб получил имя Swamp White Oak, что значит «белый болотный дуб». Как следует из названия, этот вид растёт на болотистых почвах.

В естественных условиях произрастает в восточных прибрежных регионах, а также на Среднем Западе Северной Америки: от южных районов Квебека до штата Мэн на востоке до юга Миннесоты на западе. В редких случаях встречается южнее реки Огайо.
Его ареал заходит намного дальше на север, чем у других дубов, например, чем у дуба Мишо (Quercus michauxii) или дуба лировидного (Quercus lyrata).

Это средних размеров дерево, самый высокий экземпляр достигал 29 метров, тогда как обычно дубы не вырастают выше 20 м.

Кора напоминают кору белого дуба. Листья овальные, длиной 12—18 см и 7—11 см в ширину, всегда серовато-зелёные снизу. Кроме того, листовая пластинка разделена на пять-семь долей с каждой стороны. Всё это позволяет считать этот вид переходным между дубом Мишо (Quercus michauxii) и белым дубом (Quercus alba). Жёлуди длиной 1,5—2 см и шириной 1—2 см спеют через шесть месяцев после опыления.

В природе двуцветный дуб нередко растёт рядом с дубом крупноплодным (Quercus macrocarpa). В результате формируются гибриды.

Двуцветный дуб является одним из наиболее важных видов белых дубов для лесной промышленности. Кроме того, этот вид стал широко использоваться в ландшафтной архитектуре, поскольку относительно нечувствителен к пересадкам.

Систематика 
Вид помещают в секцию Lepidobalanus.

Синонимы:

 
 
 
 
 
 
  nom. inval.
 
 
  nom. illeg.
 
 
 
 
 
  nom. illeg.

Примечания

Литература 
 

двуцветный
Флора Северной Америки